ISNI peut désigner :
 International Standard Name Identifier.
 Intersyndicale nationale des internes.